Славная революция:

 Славная революция (1688) — события, произошедшие в 1688 году в Англии.
 Славная революция (1868) — государственный переворот, произошедший в 1868 году в Испании.
  — революция, произошедшая 28 мая 1944 года в Эквадоре.

.

Революции